Фёдор Андреевич Дубовской () — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант (08.08.1955).

Биография 
Родился в 1907 году. Член ВКП(б) с 1929 года.

В РККА с 1929 года. До 1936 года на партийно-политической работе в пограничных войсках, затем назначается начальником политуправления Закавказского военного округа. Во время войны комиссар 220-й моторизованной дивизии, с сентября 1942 года	начальник политического отдела 24-й армии, с февраля 1943 года и. о. начальника политотдела 69-й армии, с июля 1943 года начальник политотдела 50-го стрелкового корпуса, начальник политотдела 40-й армии. После войны возглавлял политуправление Приморского военного округа и Группы советских войск в Германии. С сентября 1957 года по август 1958 года Член Военного совета Московского военного округа. С 1960 года генерал-лейтенант Дубовский в запасе.

Делегат XIX съезда КПСС.

Умер в Москве в 1977 году. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Награды 
СССР
 два ордена Ленина (03.06.1944, 26.10.1955
 два ордена Красного Знамени (31.10.1943, 15.11.1950)
 орден Богдана Хмельницкого II степени (30.04.1945)
 орден Отечественной войны I степени (29.03.1943)
 два ордена Красной Звезды (19.04.1944, 03.11.1944)
 медали в том числе:
 «За оборону Сталинграда» (1943)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
Других государств
 орден Государственного флага (КНДР)

Примечания

Ссылки 
 Дубовской

Пограничники СССР
Политработники Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Корейской войны
Члены КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище